Hightown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hightown (Arizona)
 Hightown (Mississippi)
 Hightown (Virginia)

im Vereinigten Königreich:
 Hightown (Hampshire)
 Hightown (Merseyside)
 Hightown (West Yorkshire)
 Hightown (Belfast), Nordirland
 Hightown (County Antrim), Nordirland
 Hightown (Wrexham), Wales

Hightown steht für:
 Hightown (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie (2020–)